Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse stad/gemeente Utrecht in de provincie Utrecht.

Van 1402 tot 1618

1618-1795: Vroedschap

1795 – 1813: Bataafs-Franse tijd

Van 1813 tot heden

Externe links
 Burgemeesters van Utrecht 1402 - heden   Het Utrechts Archief (via Internet Archive)
 Vroedschap, burgemeester (1618-1795) Het Utrechts Archief (via Internet Archive)
 Burgemeester (1813- ) Het Utrechts Archief (via archive.today)

Utrecht
 
Lijst van burgemeesters van Utrecht